

События 
 Консулы: Децим Юний Брут (плебей) и Мамерк Эмилий Лепид Ливиан (патриций); преторы: Гней Ауфидий Орест (в Риме), Маний Фонтей и Марк Юний Силан; пропреторы: Авл Теренций Варрон (в Азии), Гай Валерий Триарий (на Сардинии), Луций Корнелий Сизенна (на Сицилии), Луций Лициний Лукулл Понтийский (в Африке) и Маний Ювентий Латеран (в Ахайе или на Киренаике); народный трибун: Марк Терполий; квестор: Гай Элий Пет Стайен; монетные триумвиры: Луций Рутилий Флакк и Публий Сатриен.
 Марк Эмилий Лепид, назначенный проконсулом Трансальпийской Галлии, пытался незаконно продлить срок консульства, но был объявлен врагом общества. Борьба армии Лепида, италиков и марианцев против правительственных войск сулланцев. Разгром Лепида в Этрурии армией Помпея и Катула. Его бегство и смерть на Сардинии.
 Цезарь привлёк к суду сенаторов-сулланцев Гнея Корнелия Долабеллу и Гая Антония по обвинению в злоупотреблениях в управлении провинциями, но оба дела Цезарь проиграл.
 77—76 — Наместник Африки Луций Лициний Лукулл (ок. 118—56 до н. э.).
 Римляне завоевали Далмацию и присоединили её к Иллирику.
 В Рим после путешествия по Греции и Азии возвратился Цицерон и начал политическую карьеру.
 Основание новой столицы Армении Тигранакерта.

Родились

Скончались 
 Тит Квинкций Атта — римский драматург-комедиограф, мастер тогаты.

Примечания

См. также